The Summit (film), een film uit 2012
The Summit (miniserie), een Canadese miniserie uit 2008
The Summit (Birmingham), een winkelcentrum in Birmingham
The Summit (Wheatfield), een winkelcentrumin Wheatfield, New York
The Summit (Hongkong), een wolkenkrabber in Hongkong.